Анна Викторовна Десятник (9 мая 2000, Успенское, Краснодарский край) — российская футболистка, защитница клуба «Краснодар».

Биография 
Воспитанница клуба «Успеночка» (Успенское), первый тренер — Ждаков Вячеслав Михайлович. В 2014 году на краевом детском турнире «Жемчужная бутса» была признана лучшей защитницей.

Участница летней Спартакиады учащихся России 2017 года в составе сборной Краснодарского края (5-е место), была признана лучшим игроком своей команды.

С середины 2010-х годов выступала за молодёжный состав клуба «Кубаночка» (Краснодар). В первом составе клуба в высшей лиге России дебютировала 9 сентября 2017 года в матче против «Дончанки» (Азов), заменив на 59-й минуте Маню Моллаеву. В стартовом составе клуба впервые вышла в день своего 18-летия, 9 мая 2018 года в игре против клуба «Звезда-2005». Бронзовый призёр чемпионата России 2019 года.

Выступала за юношескую и молодёжную сборную России. Была в составе студенческой сборной, завоевавшей бронзовые награды Универсиады 2019 года, однако на турнире ни разу не вышла на поле.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Краснодар»

Футболистки России
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Краснодар»